Панчу́к — українське прізвище. Відомі носії:
 Панчук Альона Павлівна (* 1992) — сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Панчук Валерій Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Панчук Василь Тарасович (1940) — примар муніципія Бєлці (Республіка Молдова).
 Панчук Володимир Феліксович (1978—2015) — сержант батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Панчук Галина Степанівна (1953—2008) — українська поетеса.
 Джон Панчук (1904—1981) — адвокат українського походження, дослідник англомовної шевченкіани.
 Панчук Дмитро Оксентович (1941) — журналіст. Головний редактор газети «Житомирщина».
 Панчук Іван Дмитрович (1931—2004) — митрополит (Яків) Луцький і Волинський.
 Панчук Ігор (1985) — шоу-мен, ведучий фестивалів, MC, діджей «Радіо Трек», вокаліст гурту «Ворст» та колишній вокаліст гурту «Мій Батько П'є».
 Панчук Людмила Михайлівна (1956—2011) — українська гандболістка.
 Панчук Май Іванович (1937) — український учений-дослідник у галузі політичної історії України, проблем етнології та етнополітології. Доктор історичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1997 р.
 Панчук Надія Михайлівна (1940) — українська поетеса, член Національної спілки письменників України.
 Панчук Наталя Федорівна (1908—?) — український радянський архітетор.
 Панчук Олег Ельпідефорович (1932—2022) — український вчений, доктор хімічних наук.
 Панчук Олександр Олександрович — Заслужений працівник освіти України, полковник запасу, доцент кафедри Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету.
 Панчук Петро Фадійович (1957) — заслужений артист України, лауреат Шевченківської премії 2015 року.
 Панчук Роман (1921—1947) — український військовик, командир сотні УПА «Опришки».
 Панчук Ростислав Русланович — доктор біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020
 Панчук Тимофій Сидорович — селянин, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Панчук Федір Васильович (* 1954) — український художник та письменник. Заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Панченко

Примітки 

Прізвища на -ук